Het wereldkampioenschap superbike van Donington 1989 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 27 maart 1989 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Donington